Río Atoyac ist der Name folgender Flüsse:

* Río Atoyac (Guerrero), Fluss im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Río Atoyac (Oaxaca), Fluss im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca
 Río Balsas, regional Río Atoyac genannt, Fluss in den mexikanischen Bundesstaaten Puebla, Tlaxcala, Guerrero und Michoacán